Gornji Šehovac je naselje u Hrvatskoj, nalazi se u općini Brod Moravice u Primorsko-goranskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2011. naselje nije imalo stanovnika.

Stanovništvo 
Najviše stanovnika naselje je imalo prema popisu iz 1910. godine. Prema popisu iz 2011. godine naselje nije imalo stanovnika.

Vidi još 
 Popis napuštenih naselja u Hrvatskoj
 Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj

Izvori 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji